Poljana kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 
 Antonovo (ort i Bulgarien), Targovisjte, Obsjtina Antonovo, 
 Poljana (distrikt), Jambol, Obsjtina Straldzja,

Kroatien 
 Poljana Lekenička, ort, Moslavina, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar